Een berg in de Himalaya, zie Gasherbrum I
 Een processormodel van AMD, zie AMD K5
 De toekomstige gemeente Krimpenerwaard
 In de Grafentheorie, de volledige graaf op 5 knopen.